Kapitan je najvišji pomorski častniški čin (kopenski ekvivalent je brigadir); hkrati tudi označuje tudi vsako osebo, ki poveljuje vodnemu plovilu.

Primerjava častniških stopenj 

Slovenska vojska  :

Avstro-Ogrska vojna mornarica  (k.u.k. Kriegsmarine): Kapitän zur See

Glej tudi 
 čini Slovenske vojske
 Seznam kapitanov Slovenske vojske

Častniški čini
Pomorstvo